

Баттл-Граунд — місто, штат Індіана
 Баттл-Граунд — місто, штат Вашингтон